The Spider and the Fly steht für:
 Die Spinne und die Fliege, einen US-amerikanischen Kurzfilm aus dem Jahr 1931 von Wilfred Jackson (Originaltitel) 
 Der Meisterdieb von Paris, einen britischen Film aus dem Jahr 1949 von Robert Halmer (Originaltitel) 
 The Spider and the Fly (Lied), ein Lied von den Rolling Stones aus dem Jahr 1965